

Patronyme 
 Gaston III de Foix-Béarn, dit Fébus, (1331 - 1391), comte de Foix, seigneur de Béarn, était un prince médiéval de la Gascogne et du Languedoc et un écrivain.

Industrie et économie 
 Fébus est le nom du Bus à haut niveau de service de Pau.

Homonymie de toponyme